Unter Stasi-Museum versteht man mehrere Gedenkstätten und Museen: 

 Forschungs- und Gedenkstätte Normannenstraße im Hauptgebäude des früheren Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in Berlin,  
 Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ im Gebäude der früheren Bezirksverwaltung des Ministeriums in Leipzig
 Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden in der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit